Hamer (gereedschap), slaggereedschap
 Noodhamer, een hamer om bij nood een ruit in te slaan

Vorm of werking van een hamer 
 een van de drie gehoorbeentjes in het oor
 een onderdeel van een piano dat op een snaar tikt
 Hamer (vuurwapen), onderdeel dat de explosieve lading doet ontbranden 
 Hamer en sikkel, symbool van het communisme

Topografie 
 Hamer (Idaho), een plaats in de Amerikaanse staat Idaho
 Eem, een rivier in Nederland, ook Amer of Hamer

Eigennamen 
 Hamer (uitgeverij), SS-uitgeverij in de periode 1940-1945
 Hamer (tijdschrift), volkenkundig tijdschrift gepubliceerd door uitgeverij Hamer in de periode 1940-1945
 Hamer Guitars, Amerikaans fabrikant van gitaren
 Hamer (geslacht), een Nederlands geslacht, opgenomen in het Nederland's Patriciaat

Personen 
 Alain Hamer (1965), Luxemburgs voetbalscheidsrechter
 Ferdinand Hamer (1840-1900), Rooms-katholieke bisschop en missionaris in China
 John Hamer (1984), Engels schaatser
 Mariëtte Hamer (1958), Nederlands politica
 Maurice Hamers (1962), Nederlands componist en dirigent
 Pieter Johannes Hamer (1812-1887), Nederlands architect
 Willem Hamer jr. (1843-1913), Nederlands architect
 Ryke Geerd Hamer (1935-2017), Duits arts en grondlegger van de Nieuwe Germaanse Geneeskunde

Zie ook 
 Hamermolen
 Kogelslingeren of hamerslingeren, een atletiekonderdeel
 Hamerhaaien, een haaiensoort met een karakteristieke snuit
 Bisschop Hamerhuis, een studiehuis in Nijmegen, vernoemd naar Ferdinand Hamer
 Hamerstuk (doorverwijspagina)
 Hammer (doorverwijspagina)